Mar Roja
 Al-Kulzum, antic port i fortalesa de la costa egípcia de la mar Roja